Моргенштерн () — німецьке слово, що означає «ранкова зоря» (зірка).
   
 Моргенштерн — різновид холодної зброї, складений з залізної кулі, спорядженої шипами і насадженої на держак.

Прізвище 

 Алішер Тагірович Моргенштерн — російський відеоблогер, реп-виконавець.
 Карл Симон Моргенштерн — німецький філолог і нумізмат.
 Оскар Морґенштерн — американський економіст.
 Моргенштерн Семен Григорович — спеціаліст по виноробству і виноградарству.

Німецькі прізвища